Человек с Запада (фильм, 1940) — фильм Уильяма Уайлера
 Человек с Запада (фильм, 1958) — фильм Энтони Манна
 Человек с Запада (телесериал) — телесериал Сэма Пекинпы